Швиц () — округ в Швейцарии. Центр округа — город Швиц.

Округ входит в кантон Швиц. Занимает площадь 506,4 км². Население 49 669 чел. Официальный код — 0506.

Коммуны округа

Ссылки 
 Официальная страница

Округа Швица